Uno-X Pro Cycling Team (tidligere Uno-X Norwegian Development Team) er et norsk cykelhold som drives i samarbejde mellem Uno-X, Ringerike Sykkelklubb og Lillehammer Cykleklubb. Det har siden 2020 kørt som et UCI ProTeam. Holdets udviklingshold, , kører som kontineltalhold.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 

Cykelhold fra Norge